John Davis (1550–1605), felfedező
John Davis (??–??), 17. századi kalóz
John Davis (1787–1854) szenátor, Massachusetts állam kormányzója
John Davis (1921–1984), kétszeres olimpiai aranyérmes amerikai súlyemelő
John Davis (1954), producer